Международный женский теннисный турнир в Истборне (Великобритания) 2008 — 34-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира среди женщин, проводящегося в одноимённом британском городе и являющегося частью тура WTA в рамках серии соревнований 2-й категории.

В 2008 году турнир прошёл с 16 по 21 июня. Соревнование продолжало европейскую серию травяных турниров, подготовительную к Уимблдону.

Прошлогодние победители:
 в одиночном разряде —  Жюстин Энен
 в парном разряде —  Лиза Реймонд и  Саманта Стосур

Общая информация 
Первой сеянной в одиночном соревновании стала Светлана Кузнецова (№ 4 в мире на тот момент). Россиянка, впрочем, не смогла реализовать свой статус даже в участие в финале, уступив уже на старте; в её отсутствие борьба за титул свелась к матчу четвёртой и восьмой ракеток посева, где 19-летняя Агнешка Радваньская из Польши сломила в концовке третьего сета сопротивление 26-летней Надежды Петровой из России, выиграв свой четвёртый титул в четвёртом финале на этом уровне. Сильнейшей несеянной теннисисткой соревнования стала Саманта Стосур, добравшаяся до полуфинала. Прошлогодняя победительница турнира — Жюстин Энен — свой титул не защищала.

Парное соревнование, несмотря на ранний проигрыш сразу двух сеянных альянсов, свелось к матчу первой и второй пар посева: Кара Блэк и Лизель Хубер переиграли в концовке решающего тай-брейка Квету Пешке и Ренне Стаббс. Американо-зимбабвийский дуэт выиграл свой пятый совместный титул в сезоне, впервые, для каждой своей участницы, победив на Истборнских кортах. Прошлогодние чемпионки — Саманта Стосур и Лиза Реймонд — защищали свой титул, но уступили в четвертьфинале.

Соревнования

Одиночный турнир 
  Агнешка Радваньская обыграл  Надежду Петрову со счётом 6-4, 6-7(11), 6-4.
 Радваньская выигрывает 3-й титул в сезоне и 4-й за карьеру в туре ассоциации.
 Петрова уступает свой 1-й финал в сезоне и 9-й за карьеру в туре ассоциации.

Первые раунды

Секция 1

Финал

Парный турнир 
  Кара Блэк /  Лизель Хубер обыграли  Квету Пешке /  Ренне Стаббс со счётом 2-6, 6-0. [10-8].
 Блэк выигрывает свой 5-й титул в сезоне и 41-й за карьеру в туре ассоциации.
 Хубер выигрывает свой 5-й титул в сезоне и 29-й за карьеру в туре ассоциации.

См. также 
 Международный женский турнир в Истборне

 WTA Тур 2008 года
 Серия турниров 2-й категории WTA

Ссылки 
 Официальный сайт
 Профиль турнира на сайте WTA

 

Великобритания
Теннис
Июнь 2008 года
2008